Franc může být příjmení osoby nebo i rodné jméno, nosí nebo neslo je více různých osobností:

 rodné jméno osoby
 Franc Močnik (1814–1892) – slovinský matematik

 příjmení osob
 Aleš Franc (* 1980) – český sportovní pilot
 David Franc (* 1972) – český fotbalista
 František Xaver Franc (1838–1910) – český amatérský archeolog
 Guillaume Franc (1505–1570) – francouzský hudební skladatel
 Jaroslav Franc (1935–1990) – český malíř
 Jaroslav Franc (1952-1979) – český silniční motocyklový závodník
Leopold Franc (1929-2004) – český herec
 Lubomír Franc (* 1953) – český politik ČSSD
 Martin Le Franc (1410–1461) – francouzský básník
 Michal Franc (* 1967) – český šermíř
 Pavel Franc (* 1978) – český právník
 Stanislav Franc (1928–2000) – český architekt
 Tugomir Franc (1932–1983) – chorvatský operní pěvec
 Vlastimil Franc (1932–1993) - český hokejista
 Zdeněk Franc (* 1946) – český fotbalista

 v podobě Francová
 Eva Francová (* 1968) – česká sochařka, fotografka
 Karolina Francová (* 1974) – česká spisovatelka
 Kateřina Francová (* 1974) – česká podnikatelka, politička hnutí STAN a náměstkyně primátora města Zlín
 Pavla Francová (Valníčková) (* 1972) – česká nevidomá sportovkyně a malířka
 Sylva Francová (* 1973) – česká výtvarnice
 Irena Francová-Dohnálková (* 1973) – česká skibobistka

Podobné příjmení 
 Franz
 Frank
 Frankl

Česká příjmení